Team Colpack Ballan is een wielerploeg die een Italiaanse licentie heeft. De ploeg werd in 2013 opgericht en is vanaf 2019 een UCI continental team.

Bekende renners 
 Andrea Bagioli (2019)
 Alessandro Covi (2019)
 Luca Colnaghi (2019)
 Andrea Toniatti (2019)
 Andrea Piccolo (2020)

Italiaanse wielerploeg